Копламар има више значења:

 Копламар (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Копламар (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Копламар (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Копламар (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику